{{Инфокутија Глумац
| име            = Бил Мари
| пуно_име       = Вилијам Џејмс Мари
| слика          = Bill Murray 2018.jpg
| опис_слике     = 
| датум_рођења   = 
| место_рођења   = Вилмет
| држава_рођења  = Илиноис, САД
| датум_смрти    = 
| место_смрти    = 
| држава_смрти   = 
| супружници     = Маргарет Кели (1980—1994)Џенифер Батлер (1997—данас)
| baftaawards    = Најбољи главни глумац2003 Lost in Translation
| еми            = Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series1977 Saturday Night Live
| златни глобус  = Најбољи главни глумац (комедија или мјузикл)2003 Lost in Translation
| awards         = Награда удружења њујоршких филмских критичара за најбољег глумца2003 Lost in TranslationNYFCC Award for Best Supporting Actor1998 Rushmore}}Вилијам Џејмс Мари''' () амерички је глумац и комичар, рођен 21. септембра 1950. године у Вилмету (Илиноис). Каријеру је започео као члан екипе скеч комедије Saturday Night Live након чега се појавио у неколико славних комедија међу којима су Истеривачи духова и Дан мрмота. Његова каснија каријера обележена је појавом у неколико филмова Веса Андерсона и филмом Изгубљени у преводу који му је донео прву номинацију за Оскара. Старији брат му је такође познати глумац Брајан Дојл-Мари.

 Филмографија 

|-
| 1975. || || -{Tarzoon, la honte de la jungle}- || — ||
|-
| 1978. || || -{The Rutles: All You Need Is Cash}- || Bill Murray the K. ||
|-
| 1979. || Лудости у кампу || -{Meatballs}- || Tripper Harrison ||
|-
| 1979. || || -{Mr. Mike's Mondo Video}- || Man on the street ||
|-
| 1980. || || -{Where the Buffalo Roam}- || Dr. Hunter S. Thompson ||
|-
| 1980. || || -{Caddyshack}- || Carl Spackler ||
|-
| 1980. || || -{Loose Shoes}- || Lefty Schwartz ||
|-
| 1981. || Војничине || -{Stripes}- || John Winger ||
|-
| 1982. || Тутси || -{Tootsie}- || Jeff Slater ||
|-
| 1984. || Истеривачи духова || -{Ghostbusters}- || Dr. Peter Venkman ||
|-
| 1984. || || -{Nothing Lasts Forever}- || Ted Breughel ||
|-
| 1984. || || -{The Razor's Edge}- || Larry Darrell ||
|-
| 1986. || Мала продавница страве|| -{Little Shop of Horrors}- || Arthur Denton ||
|-
| 1988. || Божићни духови || -{Scrooged}- || Frank Cross ||
|-
| 1989. || Истеривачи духова 2 || -{Ghostbusters II}- || Dr. Peter Venkman ||
|-
| 1990. || || -{Quick Change}- || Grimm ||
|-
| 1991. || || -{What About Bob?}- || Bob 'Bobby' Wiley ||
|-
| 1993. || Дан мрмота || -{Groundhog Day}- || Phil Connors ||
|-
| 1993. || || -{Mad Dog and Glory}- || Frank Milo ||
|-
| 1994. || Ед Вуд || -{Ed Wood}- || Bunny Breckinridge ||
|-
| 1996. || || -{Kingpin}- || Ernie McCracken ||
|-
| 1996. || || -{Larger Than Life}- || Jack Corcoran ||
|-
| 1996. || Свемирски баскет || -{Space Jam}- || самог себе ||
|-
| 1997. || || -{The Man Who Knew Too Little}- || Wallace 'Wally' Ritchie ||
|-
| 1998. || Дивље страсти || -{Wild Things}- || Kenneth Bowden ||
|-
| 1998. || || -{With Friends Like These...}- || Maurice Melnick ||
|-
| 1998. || || -{Rushmore}- || Herman Blume ||
|-
| 1999. || || -{Cradle Will Rock}- || Tommy Crickshaw ||
|-
| 1999. || || -{Scout's Honor}- || Jack Vardell ||
|-
| 2000. || Хамлет || -{Hamlet}- || Полоније ||
|-
| 2000. || Чарлијеви анђели || -{Charlie's Angels}- || Џон Босли ||
|-
| 2001. || || -{Speaking of Sex}- || Ezri Stovall ||
|-
| 2001. || || -{Osmosis Jones}- || Frank Detomello ||
|-
| 2001. || || -{The Royal Tenenbaums}- || Raleigh St. Clair ||
|-
| 2003. || Изгубљени у преводу || -{Lost in Translation}- || Bob Harris ||
|-
| 2003. || || -{Coffee and Cigarettes}- || Bill Murray ||
|-
| 2004. || Гарфилд || -{Garfield: The Movie}- || Гарфилд (глас) ||
|-
| 2004. || || -{The Life Aquatic with Steve Zissou}- || Steve Zissou ||
|-
| 2005. || || -{Broken Flowers}- || Don Johnston ||
|-
| 2005. || || -{The Lost City}- || The Writer ||
|-
| 2006. || Гарфилд 2 || -{Garfield: A Tail of Two Kitties}- || Гарфилд (глас) ||
|-
| 2007. || Воз за Дарџилинг || -{The Darjeeling Limited}- || ||
|-
| 2008. || Ухвати Смарта || -{Get Smart}- || Agent 13 ||
|-
| 2008. || Град светла || -{City of Ember}- || Mayor Cole ||
|-
| 2009. || Фантастични господин Лисац || -{Fantastic Mr. Fox}- || Клив Беџер (глас) || 
|-
| 2009. || Зомбиленд || -{Zombieland}- || самог себе || 
|-
| 2012. || Краљевство излазећег месеца || -{Moonrise Kingdom}- || господин Бишоп || 
|-
| 2014. || Хотел Гранд Будапест || -{The Grand Budapest Hotel}- || господин Иван || 
|-
| 2014. || Глупљи и тупљи ДА || -{Dumb and Dumber To}- || Ice Pick || 
|-
| 2016. || Књига о џунгли || -{The Jungle Book}- || Балу (глас) || 
|-
| 2016. || Истеривачи духова || -{Ghostbusters}- || др Мартин Хајс ||
|-
| 2019. || Мртви не умиру || -{The Dead Don't Die}- || Клиф Робертсон || 
|-
| 2019. || Повратак у Зомбиленд || -{Zombieland: Double Tap}- || самог себе || 
|-
| 2021. || Француска депеша || -{The French Dispatch}- || Артур Ховицер јр || 
|-
| 2021. || Истеривачи духова: Наслеђе || -{Ghostbusters: Afterlife}- || др Питер Венкмен ||
|-
| 2023. || Антмен и Оса: Квантуманија || -{Ant-Man and the Wasp: Quantumania}-'' || лорд Крајлар ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1950.
Амерички глумци
Амерички комичари
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара